Union du peuple galicien
 Union du peuple gabonais
 Union du peuple guyanais